Aardrijkskunde
Bury, dorp in de Belgische provincie Henegouwen
Bury, district in het Engelse graafschap Greater Manchester
Bury, parish in het Engelse graafschap Cambridgeshire
Bury, plaats in het Engelse graafschap Greater Manchester
Bury, plaats en civil parish in het Engelse graafschap West Sussex
Bury, gemeente in het Franse departement Oise
Bury St. Edmunds, stad en civil parish in het Engelse graafschap Suffolk
Les Istres-et-Bury, gemeente in het Franse departement Marne

Literatuur
Bury Bijbel, verlucht bijbelmanuscript gemaakt in de 12e eeuw in de abdij van Bury St Edmunds

Merknaam
Bury, historisch Belgisch merk van motorfietsen

Personen met de achternaam Bury
Claus Bury, Duits beeldhouwer
John Bagnell Bury, Iers historicus, classicus en filoloog
Katleen Bury, Belgisch advocate en politica
Max Bury, Belgisch politicus
Pol Bury, Belgisch schilder en beeldhouwer
Richard de Bury, Engels schrijver, monnik, diplomaat, bisschop van Durham en boekenliefhebber en -verzamelaar
Valéry Bury, Belgisch componist, militair kapelmeester en hoboïst

Sport
Bury & District League, Engelse regionale voetbalcompetitie
Bury FC, Engelse voetbalclub uit Bury, Greater Manchester

Transport
Station Mouy-Bury, spoorwegstation in de Franse gemeenten Angy en Mouy